TP eller tp har flere betydninger:
 Parsnoet kabel (eng. Twisted Pair)
 TAP Air Portugal IATA kode
 Touchstone Pictures - et amerikansk film filmproduktionsselskab
 Trivial Pursuit - et bræt spil